Okręty US Navy o nazwie USS  "Victoria":
 Pierwszy USS "Victoria" (1855) był kanonierką z okresu wojny secesyjnej. Zbudowany w 1855, zakupiony przez marynarkę w 1861, wycofany ze służby w 1865. 
 Drugi USS "Victoria" (AO-46) był zbudowanym w 1917 tankowcem jednośrubowym "George G. Henry". Wyczarterowany przez marynarkę i wcielony do służby w 1918. W 1942 przemianowany.  Wycofany ze służby w 1945.
 Trzeci USNS "Victoria" (T-AK-281) został zwodowany w 1944 jako statek typu Victory "Ethiopia Victory". Przerobiony na okręt zaopatrzeniowy. Przekazany do marynarki w 1964, skreślony w 1986.

Victoria